La nazionale di pallavolo maschile della Cecoslovacchia è stata una squadra europea, attiva fino al 1993, composta dai migliori giocatori di pallavolo della Cecoslovacchia ed è stata posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Cecoslovacchia.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato europeo

Coppa del Mondo

Note